După Deal (gmina Lupșa)
 După Deal (gmina Ponor)